Sediada em Palo Alto (Califórnia, EUA), a Azion é uma plataforma de edge computing que simplifica a forma de criar, proteger, entregar e observar aplicações modernas em qualquer lugar: com uma rede de centenas de edge locations no mundo todo, a Plataforma de Edge da Azion permite implementar aplicações remotas, on premises e multicloud. 

É por isso que qualquer empresa — de qualquer setor e tamanho — que queira criar, proteger, entregar ou observar suas aplicações pode se beneficiar das soluções da Azion. Sua base instalada inclui mais de 150 mil clientes de diversos setores, incluindo e-commerces, lojas online, grandes bancos, empresas de mídia, educação, tecnologia, saúde e telecomunicações.

Dessa forma, a Azion democratiza o acesso a uma infraestrutura normalmente associada a poucos grandes players globais de tecnologia. Isso permite que qualquer cliente crie e escale sua aplicação globalmente de forma simples, com o máximo de desempenho, segurança e compliance.

Atualmente, a Azion possui escritórios no Brasil, no México e nos Estados Unidos, e sua missão é impulsionar a economia hiperconectada.

História 

A Azion foi fundada em 2011, por Rafael Umann, um empreendedor apaixonado por inovação e especialista em edge computing com mais de 20 anos de experiência nos setores de cibersegurança e alta tecnologia.

Após se formar em Ciência da Computação, Rafael Umann decidiu focar sua carreira no empreendedorismo. Formado em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-RS), com ênfase em Infraestruturas Jurídicas Globais como Ferramenta de Proteção Patrimonial, também tem especializações em Vendas, Marketing e Negociação pela Columbia University-NY.

Ao fundar a Azion, o objetivo de Rafael Umann era simplificar a forma como aplicações são construídas em escala global, abraçando assim os desafios de viabilizar o edge computing, construir um mundo cada vez mais digital e atender às demandas de uma economia hiperconectada.

Considerado pela Gartner uma das 10 principais tendências de tecnologia que impactam as áreas de infraestrutura e operações, o edge computing possibilita os serviços de missão crítica inovadores necessários para construir o futuro do e-commerce, dos games, das finanças, da mídia e de aplicações como IoT, Edge AI, 5G, Realidade Aumentada (AR) e Realidade Virtual (VR). 

O nome "Azion" é derivado da palavra italiana "azione", que significa "ação". A frase "A ação é a medida real da inteligência", de Napoleon Hill, foi a inspiração por trás dessa escolha.

Em 2021, a Azion foi nomeada pela Forrester como a "melhor escolha para equipes que precisam de desempenho de edge global..." e foi classificada como um dos nove principais provedores globais de plataformas de edge de desenvolvimento no relatório The Forrester New Wave™: Edge Development Platforms, Q4 2021. O relatório ainda menciona que a Azion “oferece boas capacidades para conteúdo dinâmico e workloads web”. O relatório também ressalta que "os desenvolvedores podem executar o Azion Cells em uma infraestrutura de edge hospedada ou como um runtime de cloud híbrida em sua própria infraestrutura. Uma abordagem orientada por templates ajuda na customização, e um pacote completo de serviços de segurança, monitoramento e gerenciamento de usuários reais ajuda com operações de médio e longo prazo."

Distribuição e infraestrutura 

A rede da Azion é composta por edge locations instaladas em diversos países da América do Norte (Estados Unidos e México), América do Sul (Brasil, Argentina, Colômbia, Chile e Peru), Ásia-Pacífico (Austrália, Hong Kong e Índia), Oriente Médio, Europa (Alemanha, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Itália e Rússia) e África (Angola), o que lhe dá um alcance global. 

Com a expansão das edge locations nos últimos anos, a empresa conta com servidores em 23 estados brasileiros, abrangendo todas as regiões, e está presente em 18 países, com cobertura em cinco continentes. Isso totaliza mais de 3.300 ASNs (Autonomous System Numbers) conectados diretamente à rede da Azion, que oferece 100% de disponibilidade garantida por SLA (Service Level Agreement), melhorando significativamente a experiência do usuário em qualquer lugar. A expectativa é que até o final de 2022 a empresa atinja a marca de 188 edge locations no mundo todo.

Em dezembro de 2019, a Azion anunciou o lançamento do Edge Functions, solução que possibilita aos clientes “escreverem seu próprio código-fonte para rodar na infraestrutura da Azion ou dentro da própria infraestrutura do cliente”.

No início de 2020, a Azion divulgou sua participação no projeto OpenCDN para expandir sua presença no Brasil, inaugurando um projeto piloto em Salvador, na Universidade Federal da Bahia, que potencializa a entrega de conteúdo na região.

Segundo Rafael Umann, CEO da Azion, a empresa investiu mais de 8 milhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento nos primeiros 2 anos de operação e espera que esse número dobre a cada ano para manter o ritmo de crescimento e o desenvolvimento de inovações.

Soluções

Desenvolvimento de aplicações 
Aplicações serverless, aplicações edge-native, aplicações edge enhanced, aplicações de missão crítica, sites Jamstack, aplicações de microsserviços, modernização de aplicações, aplicações low-code, back-end de aplicações mobile, modernização de mainframe, gerenciamento de API, metaverso e experiências imersivas, aplicações Web3, aplicações IoT, aplicações de análise de dados, desenvolvimento e testagem, NoOps, automação de DevOps, automação de DevSecOps, games multiplayer, Edge AI.

Performance e confiabilidade de aplicações 
Aceleração de aplicações, processamento e otimização de imagens, load balancing, entrega de conteúdo, caching aberto, entrega de mídia adaptável, entrega de live streaming, entrega de games, games multiplayer.

Segurança de aplicações e redes 
Modernização de segurança, prevenção de fraudes online, proteção de aplicações web e APIs, gerenciamento de bots, proteção da infraestrutura de origem, proteção da camada de aplicação, proteção DDoS, proteção contra malware, ransomware e phishing, autoproteção de runtime de aplicações, segurança de DNS, segurança Zero Trust, gateway de API, automação de segurança, autenticação e autorização, governança, risco e compliance, observabilidade de aplicações, observabilidade de segurança, log e auditoria centralizados, modernização de pipeline de dados, aplicações orientadas a dados, business intelligence, processamento de dados no edge.

Automação de aplicações e de infraestrutura 
Entrega de aplicações e operações, automação de configuração contínua, entrega contínua, orquestração de infraestrutura, orquestração de IoT.

Workloads edge e de cloud híbrida 
Modernização de infraestrutura, mitigação de workloads, backup e recuperação de desastres, modernização para 5G, modernização para infraestrutura edge, workloads de multi-access edge computing (MEC).

Principais setores: varejo, e-commerces e serviços, fintech, alta tecnologia, educação, telecomunicações e games.

Produtos

Criar 
Edge Application - Possibilita a construção de aplicações web que rodam na Plataforma de Edge da Azion.

Principais benefícios: entrega mais rápida, escalável e seguro, proximidade e cobertura e economia de custos com infraestrutura.

Application Acceleration - Acelera o desempenho das aplicações e APIs com otimização de protocolo e regras avançadas de cache.

Principais benefícios: maior desempenho, máxima confiabilidade, flexibilidade e facilidade de uso, altamente escalável.

Edge Caching - Otimiza a entrega armazenando conteúdo em cache no edge da rede, mais perto dos usuários.

Principais benefícios: entrega de conteúdo ultrarrápida, escalabilidade para picos de demanda, entrega e uptime garantidos, resiliência e autorrecuperação.

Edge Functions - Executa aplicações serverless no edge da rede, mais perto dos usuários e dispositivos.

Principais benefícios: escalável e de alto desempenho, faturamento conforme o uso, workloads modernos, arquitetura orientada a eventos, sem manutenção, padrões abertos e portabilidade.

Image Processor - Otimiza e modifica imagens apenas quando necessário para aprimorar a experiência do usuário. 

Principais benefícios: menores tempos de carregamento, altamente escalável, automação de workflows, qualidade de imagem sem perda de acuidade.

Load Balancer - Equilibra as cargas nos servidores e em qualquer provedor de cloud para aumentar a confiabilidade e a disponibilidade de conteúdo, aplicações e APIs.

Principais benefícios: disponibilidade garantida, observabilidade em tempo real e resposta automática, infraestrutura distribuída, sem vendor lock-in.

Proteger 
Edge Firewall - Protege usuários, aplicações e redes com uma abordagem moderna.

Principais benefícios: mitigação precisa de ameaças, observabilidade e resposta em tempo real, compliance sem complicações, ajustes automáticos, flexibilidade.

DDoS Protection - Mitiga os maiores e mais complexos ataques DDoS nas camadas de rede e de aplicação.

Principais benefícios: mitigação avançada, ajustes automáticos, flexibilidade, resposta rápida.

Network Layer Protection - Estabelece um perímetro de segurança programável para tráfego de entrada e saída no edge.

Principais benefícios: mitigação avançada, flexibilidade, controle granular, alta resiliência, resposta rápida, custos de largura de banda reduzidos, visibilidade e automação.

Web Application Firewall - Protege as aplicações web desde as ameaças da OWASP Top 10 aos mais sofisticados ataques de zero-day.

Principais benefícios: mitigação precisa de ameaças, compliance sem complicações, observabilidade e resposta em tempo real, performance líder no setor.

Intelligent DNS - Melhora a disponibilidade e a segurança das aplicações.

Principais benefícios: alta resiliência, DNS confiável, proteção adicional, criado para desenvolvedores.

Entregar 
Edge Orchestrator - Trabalha com qualquer provedor cloud com um único painel de controle para adicionar tolerância a falhas, economizar dinheiro e evitar vendor lock-in.

Principais benefícios: acelera a implementação, traz ganhos em escalabilidade e flexibilidade, maximiza a economia com custos de infraestrutura, aumenta tolerância a falhas.

Observar 
Data Streaming - Potencializa seu big data, stream processing, SIEM e plataformas de aplicações serverless com análises de dados em tempo real.

Principais benefícios: dados personalizados, segurança e mais potência em tempo real.

Edge Pulse - Melhora a experiência das aplicações gerando insights detalhados sobre os usuários.

Principais benefícios: melhor compreensão sobre os usuários, experiência do cliente aprimorada, transparência da aplicação.

Real-Time Metrics - Insights perfeitos com poderosa visualização em tempo real sobre a performance, a disponibilidade e a segurança das aplicações.

Principais benefícios: fácil visualização, solução de problemas em tempo real, visão panorâmica, transparência do conteúdo e das aplicações.

Real-Time Events - Explora os dados gerados por aplicações usando nosso complexo mecanismo de consulta em tempo real.

Principais benefícios: insights fáceis, visão microscópica, transparência das aplicações, solução de problemas em tempo real.

Operações 

A matriz da Azion está localizada em Palo Alto (Califórnia, EUA), mas o desenvolvimento de software é distribuído pelos países em que atua, com uma grande presença em Porto Alegre, no Brasil, onde mantém a maior parte das suas atividades relacionadas a operações, incluindo suporte técnico e desenvolvimento de produtos para fomentar um ambiente de inovação, ownership, qualidade e agilidade..

Investimentos 
A Azion cresceu mais de 50% YoY sem nenhum investimento externo. No final de 2020, recebeu uma injeção de capital liderada pela monashees e pela Qualcomm Ventures[10] para ampliar a equipe de pesquisa e desenvolvimento, com o objetivo de expandir sua plataforma de edge e aumentar as equipes de vendas e marketing nos EUA e na América Latina. Atualmente, a Azion conta com mais de 300 colaboradores espalhados pelo mundo.

Ligações externas 

Azion Technologies 

Palo Alto